Герест может означать:

Топоним 
 Герест — мыс в Греции, южная оконечность Эвбеи, ныне .
  — древний город.

Мифологический персонаж 
  — сын Зевса, эпонима мыса на Эвбее.
 Герест — циклоп, на могиле которого в Аттике принесли в жертву дочерей Гиакинфа.